Cudlipp ist der Nachname folgender Personen:

 Hugh Cudlipp, Baron Cudlipp (1913–1998), britischer Journalist
 Percy Cudlipp (1905–1962), britischer Journalist
 Reginald Cudlipp (1910–2005), britischer Journalist

Siehe auch:
 Cudlip